В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Сільвія Ганіка (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)

 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Джоанн Расселл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix